Kladivo může být:
 kladivo – mechanický ruční nástroj
 válečné kladivo – ruční chladná zbraň
 kladivo (sportovní náčiní) – sportovní náčiní pro lehkoatletickou sportovní disciplinu hod kladivem
 strojní kladivo – mechanický stroj
 pneumatické kladivo – druh mechanického strojního kladiva

příjmení 
 Aleš Kladivo – český a československý politik, poslanec FS za HSD-SMS po sametové revoluci
 Ján Boleslav Kladivo – slovenský hudebník

kultura
 Kladivo na čarodějnice – více různých významů (rozcestník)
 Kladivo (píseň) (If I Had a Hammer) – píseň Waldemara Matušky
 Kladivo (časopis) – časopis vycházející v Opavě roku 1907

Související články 
 kladívko

Externí odkazy